Fossi steht für
 Dario Fossi (* 1981), italienisch-deutscher Fußballtrainer
 Francesco Fossi (* 1988), italienischer Ruderer
 Fossi-Nunatak, Antarktis
Siehe auch:
Fosi